Österbyn och Östansjö var en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Falu kommun, Dalarnas län. Den omfattade bebyggelse i byarna Österbyn och Östansjö i Svärdsjö socken belägna på östra sidan om den nedre delen av Svärdsjön. 2015 hade SCB ändrat metoden för att ta fram småortsstatistik och det återfanns inte längre någon småort i området.

Noter

Orter i Falu kommun
Tidigare småorter i Sverige